Decazes ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Decazes (1864–1912), französischer Segler
 Louis Decazes (1819–1886), französischer Diplomat und Politiker
 Élie Decazes (1780–1860), französischer Staatsmann, Herzog von Decazes und Glücksberg